Красноя́рское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Бурятия 
 Красноярское сельское поселение — в составе Кабанского района

Забайкальский край 
 Красноярское сельское поселение — в составе Тунгокоченского района

Волгоградская область 
 Красноярское сельское поселение — в составе Котельниковского района
 Красноярское сельское поселение — в составе Старополтавского района
 Красноярское сельское поселение — в составе Чернышковского района

Калининградская область 
 Красноярское сельское поселение — в составе бывшего Озёрского района (упразднено в 2014 году).

Кемеровская область 
 Красноярское сельское поселение — в составе Ижморского района

Кировская область 
 Красноярское сельское поселение — в составе Лебяжского района
 Красноярское сельское поселение — в составе Нолинского района

Крым 
 Красноярское сельское поселение — в составе Черноморского района

Марий Эл 
 Красноярское сельское поселение — в составе Звениговского района

Мордовия 
 Красноярское сельское поселение — входит в Теньгушевский район

Новосибирская область 
 Красноярское сельское поселение — в составе Ордынского района
 Красноярское сельское поселение — в составе Татарского района

Омская область 
 Красноярское сельское поселение — в составе Большереченского района
 Красноярское сельское поселение — в составе Омского района
 Красноярское сельское поселение — в составе Шербакульского района

Пермский край 
 Красноярское сельское поселение — в составе Бардымского района

Ростовская область 
 Красноярское сельское поселение — в составе Цимлянского района

Саратовская область 
 Красноярское сельское поселение — в составе Балаковского района
 Красноярское сельское поселение — в составе Энгельсского района

Томская область 
 Красноярское сельское поселение — в составе Кривошеинского района

Тульская область 
 Красноярское сельское поселение — в составе Киреевского района

Тюменская область 
 Красноярское сельское поселение — в составе Уватского района

Ульяновская область 
 Красноярское сельское поселение — в составе Чердаклинского района

См. также 
 Красноярский сельсовет